

Лоретто — місто, штат Кентуккі
 Лоретто — місто, штат Міннесота
 Лоретто — місто, штат Пенсільванія
 Лоретто — місто, штат Теннессі
 Лоретто — переписна місцевість, штат Небраска

Див. також 
 Лорето